Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale Sébastien Lareau e Alex O'Brien 4–6, 7–5, 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Byron Black /  Grant Connell (terzo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (terzo turno)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (finale)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (terzo turno)

 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)
 Martin Damm /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jonathan Stark (semifinali)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (terzo turno)
 David Adams /  Menno Oosting (primo turno)
 Assente
 Jiří Novák /  Cyril Suk (secondo turno)
 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1997